17-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 29 июля по 1 августа 1982 года в югославской столице Белграде. Ранее мировые первенства уже проходили здесь трижды: в 1971, 1975 и 1978 годах. Были разыграны 18 комплектов наград, в том числе 12 в гребле на байдарках и 6 в гребле на каноэ.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|-
| 1 || align=left |  || 5 || 3 || 3 || 11
|-
| 2 || align=left |  || 2 || 3 || 6 || 11
|-
| 3 || align=left |  || 6 || 3 || 1 || 10
|-
| 4 || align=left |  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| 5 || align=left |  || 2 || 1 || 0 || 3
|-
| 6 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 7 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 8 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 9 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 10 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 11 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 12 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 13 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 14 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| colspan=2 | Итого || 18 || 18 || 18 ||54
|}

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007)

Спорт в Югославии в 1982 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Белграде
Июль 1982 года